Влодзимеж Ленгауэр () — польский исследователь античности, проректор Варшавского университета по науке и международным связям. Специализируется на культуре и религии Древней Греции. Офицер ордена Академических пальм. В периоде 2003—2013 главный редактор реферируемого научного журнала «Przegląd Historyczny».

Публикации 
 Greek Commanders in the 5th and 4th Centuries B.C. Politics and Ideology: A Study of Militarism, Warszawa 1979
 Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e., Warszawa 1988
 Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994
 Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999
 Storia dell' antichità in URSS (1917-1956), w: Index. Quaderni camerti di studi romanistici, t.28, 2000, s.89-116;
 Cenzus wieku dla członków ateńskiej boule, w: Przegląd Historyczny, t.92, 2001, s.155-160

Члены Польского исторического общества